Спортивный клуб «Рух» Радзёнкув () —  бывший польский футбольный клуб, выступающий в Четвертой лиге Польши по футболу.

Достижения 
 6-е место в Первой лиге: 1998/99
 Четвертьфинал кубка Польши: 1997/98

История названий 
 1919 — товарищество «Гер и Забав»
 1920 — спортивное товарищество «Рух» Радзёнкув
 1949 — горняцкий спортивный клуб «Рух» Радзёнкув
 2005 — спортивный клуб «Рух» Радзёнкув

Выступления в чемпионате Польши

Примечания 

Футбольные клубы Польши
Спорт в Силезском воеводстве